SECC es un tipo de acero especial. El significado de las siglas es Steel Electrogalvanized ColdRolled Coil, rollo de acero electrogalvanizado conformado en frío.
Últimamente se utiliza en las cajas (el soporte del componente electrónico) de los ordenadores.

En informática, SECC también significa Single Edge Contact Cartridge, cartucho con solo un borde de contactos. Es un tipo de conexión interconectar una CPU con la placa base, al igual que el Slot 1.

Otros significados de SECC son:
 South Equatorial Countercurrent, contracorriente sur ecuatorial.
 Scottish Exhibition and Conference Centre, Centro Escocés de Exposición y Conferencia.
 Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales.
 Sociedad de Estudiantes de Ciencia de la Computación

Aceros
Siglas de informática